Bartonsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bartonsville (Maryland), im Frederick County
 Bartonsville (Missouri), im Gasconade County – nicht mehr existent
 Bartonsville (North Carolina), im Hertford County
 Bartonsville (Pennsylvania), im Monroe County
 Bartonsville (Vermont), im Windham County
 Bartonsville (Virginia), im Frederick County

Siehe auch:
 Bartonville